În metalurgie, termenul blum se referă la oțelul semilaminat în formă de bară, cu secțiunea în general pătrată.

Ca substantiv propriu, termenul Blum se poate referi la:
 Julius Blum
 Léon Blum
 Manuel Blum
 Onoarea pierdută a Katerinei Blum

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești